Ryssholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssholmen, Hangö, Nyland, 
 Ryssholmen, Raseborg, Nyland, 
 Ryssholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Ryssholmen (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Ryssholmen (vid Sondarö, Lovisa), Nyland, 
 Ryssholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Ryssholm
Ryssholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar